Скок удаљ за мушкарце, била је једна од 29 дисциплина атлетског програма на Летњим параолимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано од 8. до 17. септембра на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Земље учеснице 
Учествовало је 124 такмичара из 54 земље.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 8. септембра 2016.)

Класа Т11

Класа Т12

Класа Т20

Класа Т36

Класа Т37

Класа Т38

Класа Т42

Класа Т44

Класе Т46 и Т47

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+3)

Освајачи медаља

Резултати

Финале

Класе Т11 
Такмичење је одржано 8.9.2016. годину у 10:25 ,

Класе Т12 
Такмичење је одржано 10.9.2016. годину у 10:51 ,

Класе Т20 
Такмичење је одржано 11.9.2016. годину у 10:48 ,

Класе Т36 
Такмичење је одржано 12.9.2016. годину у 10:28 ,

Класе Т37 
Такмичење је одржано 13.9.2016. годину у 10:55 ,

Класе Т38 
Такмичење је одржано 15.9.2016. годину у 18:15 ,

Класе Т42 
Такмичење је одржано 17.9.2016. годину у 10:42 ,

Класа Т44 

Такмичење је одржано 17.9.2016. годину у 18:30 ,

Класе Т46 и Т47 
Такмичење је одржано 14.9.2016. годину у 18:23 ,

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Параолимпијских и Олимпијских игара Рио 2016. 

Атлетика на Летњим параолимпијским играма 2016.
Скок удаљ на Летњим параолимпијским играма